Caquetoire peut faire référence :
 à la caquetoire, siège à haut dossier du  ;
 au caquetoire, sorte d'auvent placé devant l'entrée de certaines églises ;
 aux caquetoires, bâtons qui traversent les mancherons de la charrue.

Notes et références